Evonne Goolagong e Helen Cawley con Mona Guerrant e Kerry Reid non hanno disputato la finale a causa della pioggia.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong /  Helen Cawley (finale)
 Mona Guerrant /  Kerry Reid (finale)

 Helena Anliot /  Sue Barker (primo turno)
 Christine Dorey /  Pam Whytcross (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Open dicembre 1977